Clever pode fazer referência aos seguintes artigos da Wikipédia:

Todd Clever
Clever Hans
Clever (Missouri)

Desambiguação